Kamptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kamptjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Kamptjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Kamptjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Norra Kamptjärnen, sjö i Arvika kommun, 
Södra Kamptjärnen, sjö i Arvika kommun,  (3,6 ha)
Kamptjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Kamptjärnarna, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Kamptjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Kamptjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Kamptjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 698540-136842), sjö i Bergs kommun, 
Kamptjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 698553-136850), sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn